Please Please Me, a Beatles debütáló nagylemeze
 Please Please Me, az együttes dala, a lemez címadó szerzeménye